Sansalvatoresi – abitanti di Saint-Sauveur-sur-Tinée
Sansalvatoresi – abitanti di San Salvatore Monferrato
Sansalvatoresi – abitanti di San Salvatore Telesino